Червонопра́порний прову́лок — назва провулків у різних населених пунктах колишнього СРСР.

Червонопрапорний провулок — провулок у місті Золотоноша.

 Червонопрапорний провулок — колишня назва Медового провулку у місті Бахмут.
 Червонопрапорний провулок — колишня назва провулку Перемоги у смт Каланчак.
 Червонопрапорний провулок — колишня назва Пересіченського провулку у місті Київ.
 Червонопрапорний провулок — колишня назва провулку Гійома Боплана у місті Кременчук.
 Червонопрапорний провулок — колишня назва Каплунівського провулку у місті Харків.
 Червонопрапорний провулок — колишня назва Незалежного провулку у смт Ямпіль Сумської області.

Червонопрапорний провулок — провулок у місті Владивосток.
 Червонопрапорний провулок — провулок у місті Воронеж.
 Червонопрапорний провулок — провулок у місті Іжевськ.
 Червонопрапорний провулок — провулок у місті Новоросійськ.
 Червонопрапорний провулок — провулок у місті Ростов-на-Дону.
 Червонопрапорний провулок — провулок у місті Томськ.
 Червонопрапорний провулок — провулок у місті Ульяновськ.

Провулки